Bachlechner ist der Familienname folgender Personen:

 
 Klaus Bachlechner (* 1952), italienischer Fußballprofi